CONCACAF Nations League, voetbalcompetitie op en rond het Amerikaanse continent
 UEFA Nations League, voetbalcompetitie in Europa
 FIVB Nations League vrouwen, volleybalcompetitie
 FIVB Nations League mannen, volleybalcompetitie

Zie ook 
 Volkenbond, in het Engels League of Nations